Bon Repos bezeichnet:

 Kloster Bon-Repos, Kloster in Frankreich
 Schloss Bon Repos, Schloss in Tschechien

Siehe auch:
 Bonrepos